

Biografia 
A partire dal 22 ottobre 1974, ha frequentato il 156º Corso dell'Accademia Militare e nel 1976 è stato nominato Ufficiale di Cavalleria. Nel 1978, al termine della Scuola di Applicazione e con il grado di Tenente, è stato destinato al 5º Gruppo Squadroni Carri "Lancieri di Novara" in Codroipo (UD) ove ha svolto diversi incarichi di Comando di unità carri Leopard a livello plotone e Squadrone nonché di staff.
Nel 1988-89 ha frequentato il 113º Corso di Stato Maggiore ed al termine dello stesso è stato destinato all'Ufficio Reclutamento Stato e Avanzamento (RESTAV) dello Stato Maggiore dell'Esercito (SME). Successivamente, nel 1991-92 ha frequentato il 113º Corso Superiore di Stato.
Ha quindi comandato il I Gruppo Squadroni del Reggimento “Genova Cavalleria” (4°) dal settembre 1993 al settembre 1994. In tale ambito, ha partecipato al comando di un Gruppo Squadroni di formazione della Brigata “Pozzuolo del Friuli” all'Operazione “Vespri Siciliani”.

Al termine del predetto periodo di comando, è stato nuovamente assegnato all'Ufficio RESTAV dello SME ove ha guidato inizialmente, la Sezione responsabile dei rapporti con la Rappresentanza Militare e successivamente, quella destinata allo studio delle problematiche relative al reclutamento, stato ed avanzamento dei Sottufficiali e dei volontari di truppa ed all'implementazione sia del servizio militare femminile sia del modello cosiddetto "professionale".

Il 1º luglio 1998 è stato promosso Colonnello e l'11 settembre 1999 è diventato il 90º Comandante del Reggimento "Savoia Cavalleria". In tale veste, dal 26 ottobre 1999 all'8 marzo 2000 ha comandato la Task Force "SAURO" (Reggimento "Savoia Cavalleria" rinforzato dal 3º Battaglione carri) nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian" in KOSOVO.
Dal settembre 2000 al settembre 2004 ha ricoperto quindi l'incarico di Capo Ufficio RESTAV dello Stato Maggiore della Difesa (SMD) ed in tale ambito ha operato in particolare nella predisposizione dei progetti legislativi connessi con la professionalizzazione dello strumento militare. Inoltre, dal dicembre 2001 al settembre 2004, ha ricoperto l'incarico di membro del Comitato Consultivo del Capo di SMD e del Comandante Generale della Guardia di Finanza in materia di servizio militare femminile.

Il 1º gennaio 2004 è stato promosso generale di Brigata ed il 14 gennaio 2006 è divenuto il 72º Comandante della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”. In tale veste, dall'8 novembre 2006 al 22 aprile 2007 è stato il Comandante del Contingente Italiano in LIBANO e del Sector West di UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).

Il 22 ottobre 2007, ha assunto l'incarico di Capo del "I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale" presso lo Stato Maggiore dell'Esercito.
Il 1º luglio 2009 è stato promosso generale di Divisione. Dal 27 novembre 2014, con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2014, gli sono state conferite le funzioni di Direttore Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa, successivamente confermate. Con decorrenza giuridica 8 settembre 2016 è stato promosso Generale di Corpo d’Armata ed ha mantenuto la predetta carica di Direttore Generale fino al 30 giugno 2018.

Dal 13 luglio 2012, dopo essere stato eletto nel Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER), è stato nominato Presidente della Sezione Esercito e del Comparto Difesa. Dal 1 luglio 2015 ha acquisito l'ulteriore carica di Presidente del Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari (Interforze). Ha lasciato la Rappresentanza Militare per temine mandato il 15 luglio 2018.

Dal 2 maggio 2019 al 7 settembre 2021 è stato richiamato dall'"ausiliaria" per le esigenze di Roma Capitale. In tale contesto è stato nominato Direttore della U.O. Risorse Umane e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

Dal 9 luglio 2021 al 7 settembre 2021 ha assunto l’incarico di Vice Comandante e Direttore della Direzione Coordinamento Normativo - Funzionale del suddetto Corpo di Polizia, mantenendo la responsabilità della gestione delle Risorse Umane e della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

L'8 settembre 2021 è transitato nella "Riserva".

È laureato in Scienze Strategiche presso l'Università di Torino, dove ha acquisito anche il Master di II livello e in Scienze Politiche ad indirizzo storico-politico presso l'Università di Trieste.
Ha altresì frequentato, da gennaio a dicembre 2005, il Royal College of Defence Studies in Londra.

Altri incarichi 
Dal 4 novembre 2016, ha assunto le funzioni di Decano dell’Arma di Cavalleria, che ha mantenuto fino al 15 luglio 2018 e di Vice Presidente Vicario dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (ANAC) che ha ricoperto fino al 6 maggio 2022. Il 18 febbraio 2022 è stato eletto alla carica di Presidente Nazionale dell'ANAC ed ha assunto le relative funzioni dal 7 maggio 2022.

È socio del FogolÂr Furlan di Roma.

Onorificenze e riconoscimenti

Onorificenze italiane

Onorificenze straniere 
  Cavaliere del "National Order of the Cedar" (Libano)
  Cruz del Merito Militar con Distintivo Blanco dell'Esercito spagnolo
  Cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
  Grande Ufficiale di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
  Medaglia ONU per il servizio prestato in Libano
  Medaglia NATO per il servizio prestato in Kosovo
  Croce di Commendatore con spade dell’Ordine Cavalleresco al Merito Melitense
  Medaglia di Benemerenza d'Oro "Militantis Ecclesiae" del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio di Madrid
  Cittadinanza onoraria della Municipalità di Tiro (Libano)

Note

Altri progetti 

Cavalieri OMRI
Commendatori OMRI
Ufficiali OMRI